Nonius ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Mare Nubium, nördlich des Kraters Fernelius und südöstlich von Walther, dessen Rand er berührt.
Der Krater ist sehr stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem portugiesischen Mathematiker Pedro Nunes offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Nonius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)